Long live the king är den andra skivan från den svenska kristna power metalgruppen Narnia.

Låtlista
Gates of Cair Paravel
Living water
Shelter through the pain
The mission
What you give is what you get
The lost son
Long live the king
Dangerous game
Star over Bethlehem
Shadowlands

Musikalbum 1999
Album av Narnia